Diego Hurtado de Mendoza puede referirse a:

 Diego Hurtado de Mendoza (n. c. 1265), VII señor de Mendoza.
 Diego Hurtado de Mendoza (n. c. 1280), señor de Mendivil, comendador de la Orden de Santiago.
 Diego Hurtado de Mendoza (1367-1404), almirante mayor de Castilla, X señor de Mendoza, II de Hita y Buitrago.
 Diego Hurtado de Mendoza y Téllez de Castilla (c. 1380-1442), I señor de Cañete.
 Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa (1417-1479), I duque del Infantado, II marqués de Santillana, I marqués de Argüeso, I marqués de Campoo, II conde del Real de Manzanares y IV señor de Hita y Buitrago.
 Diego Hurtado de Mendoza y Villena (f. 1489), I conde de Priego.
 Diego Hurtado de Mendoza y Quiñones (1444-1502), obispo de Palencia, arzobispo de Sevilla y cardenal.
 Diego Hurtado de Mendoza de la Vega y Luna, el Grande (1461-1531), III duque del Infantado.
 Diego Hurtado de Mendoza y Lemos (1468-1536), I conde de Mélito y virrey de Valencia.
 Diego Hurtado de Mendoza y Silva (c. 1490-1542), I marqués de Cañete y virrey de Navarra.
 Diego Hurtado de Mendoza, explorador (15??-15??), marino y explorador español. Primo del conquistador de México Hernán Cortés.
 Diego Hurtado de Mendoza y Aragón (f. 1566), IV conde de Saldaña.
 Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda (c. 1500-1578), I príncipe de Mélito, virrey de Aragón y de Cataluña.
 Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco (1503-1575), poeta y diplomático.
 Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco (f. 1581)
 Diego Hurtado de Mendoza y Manrique (f. 1591), III marqués de Cañete.
 Diego Hurtado de Mendoza y Leyva, IX señor de Lacorzana.
 Diego Hurtado de Mendoza y Guevara (1590-1639), I conde de la Corzana y caballero de la Orden de Santiago.
 Diego Hurtado de Mendoza y Cosgalla (1600-1629)
 Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, III conde de la Corzana.
 Diego Hurtado de Mendoza e Iturrizarra (1695-1742), jurista y catedrático peruano, rector de la Universidad de San Marcos.